La San Silvestre Salmantina es una carrera popular organizada en Salamanca por el Club Deportivo "Padre Basabe", perteneciente al colegio San Estanislao de Kostka de Salamanca, que se disputa en Salamanca el último domingo del año.

Historia 

La primera carrera se disputó en 1984, por un circuito que abarcó calles de los barrios de la Prosperidad, Delicias, San Isidro y el Rollo. La participación apenas llegó a los 389 participantes.

Si la primera edición se corrió por los barrios de la Prosperidad, Delicias, San Isidro y el Rollo y ampliado por el Paseo de Canalejas; en la segunda edición se da el salto a recorrer la ciudad. Por primera vez la Organización diseña un circuito, que teniendo como antecedente parte del circuito urbano que tenía la Vuelta Popular a Salamanca, va a recorrer gran parte de la ciudad.

La principal novedad de la tercera edición fue el paso por primera vez de la carrera por el Puente Romano, sirviendo de fondo a la ribera del puente y a las catedrales. También es la primera vez que se otorga premio en metálico al ganador de la carrera de los mayores (20.000 de las antiguas pesetas).

La novedad de la cuarta edición es la ampliación hasta 14 de las categorías para participar en la carrera. Otra novedad será el premio para el atleta comprendido entre 40 y 50 años que consiga ser el primero en pisar el Puente Romano y concluya la carrera.

La quinta edición de la Vuelta Popular San Silvestre de Salamanca se disputó por primera vez el día del santo que le da nombre, el día de San Silvestre, 31 de diciembre, a pesar del frío del día.

Palmarés

Véase también 
 Carrera de San Silvestre

Enlaces externos 
 http://www.sansilvestresalmantina.com

Competiciones atléticas populares en España
Carreras de San Silvestre